Список крупнейших рек Румынии, целиком или частично проходящих через её территорию.

Список крупнейших рек Румынии

Примечания 

Румыния